Xiahou steht für:

 Xiahou, ein chinesischer Familienname

Xiahou ist der Familienname folgender Personen:

 Jinxu Xiahou (* 1990), chinesischer Opernsänger
 Xiahou Yang, chinesischer Mathematiker des 5. Jahrhunderts